Gerkan ist der Familienname folgender Personen:

 Armin von Gerkan (1884–1969), deutscher Klassischer Archäologe
 Florence von Gerkan (* 1960), deutsche Kostümbildnerin und Hochschullehrerin
 Jutta Gerkan (* 1965), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), MdL
 Manon von Gerkan (* 1972), deutsches Model, Schauspielerin und Schmuckdesignerin
 Meinhard von Gerkan (1935–2022), deutscher Architekt